Малик Мигара Поннамперумаге Дон (25 октября 1989, Шри-Ланка) — футболист из Шри-Ланки, нападающий, игрок сборной Шри-Ланки.

Карьера 
Первым футбольным клубом Малика Мигара в 2009 году стал местный клуб «Ратнам». Он, играя в Премьер-Лиге Шри-Ланки, провёл в этом клубе два сезона. После этого в 2010 году он перешёл в другой клуб из Шри-Ланки «Нэви», где продолжает своё выступление.

Сборная 
Малик Мигара с 2010 года вызывается в состав сборной Шри-Ланки. В её составе он участвовал в отборочном турнире Кубка вызова АФК 2014 года.

В общей сложности Малик Мигара за 6 игр в составе сборной забил 2 гола, и оба пришлись на сборную Монголии.

Голы за сборную Шри-Ланки

Ссылки 
 
 

Футболисты Шри-Ланки
Игроки сборной Шри-Ланки по футболу